Кожамкулов — фамилия.
 Кожамкулов, Сералы (1896—1979) — казахский актёр театра и кино. Народный артист Казахской ССР. Герой Социалистического Труда.
 Кожамкулов, Толеген Абдисагиевич (род. 1946) — казахский ученый в области теоретической физики, основатель нового научного направления в квантовой хромодинамике.
 Асан Кожомкулов (1932—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.